П'яних Костянтин Євгенович — доктор технічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 П'яних Володимир Дмитрович (* 1951) —колишній радянський футболіст. Майстер спорту СРСР. Арбітр всесоюзної категорії (1990), арбітр ФІФА .

Примітки